Le nom Rabatel est un patronyme français, porté notamment par :

 Henri-Augustin Rabatel, 1894-1973, aviateur français de l'« escadrille des Cigognes » ;
 Jean-Pierre Rabatel, né en 1949, joueur de dames français.